Niemcy:
 Ziegenhain – dzielnica Jeny
 Ziegenhein – dzielnica Schwalmstadt
 Ziegenhain – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen
 Ziegenhain – były powiat

Inne:
 Ziegenhain – hrabstwo